Freinet [] steht für

 Freinet-Pädagogik, eine pädagogische Bewegung, die von Célestin Freinet begründet wurde
 La Garde-Freinet, Ort im Département Var, Frankreich
 Freinet (Region), historisches Gebiet zwischen Saint-Tropez und La Garde-Freinet sowie zwischen Sainte-Maxime und Cavalaire, Frankreich

Freinet ist der Familienname folgender Personen:

 Célestin Freinet (1896–1966), französischer Reformpädagoge
 Élise Freinet (1898–1983), französische Künstlerin und Reformpädagogin

Siehe auch:
 Frenet
 Fresnay